Mahe – suddivisione amministrativa dell'India
 Distretto di Mahe – distretto del territorio di Pondicherry, in India
 New Mahe – città dell'India

Pagine correlate 
Mahé (disambigua)